Lofar é um dos primeiros anões que vieram depois de Durinn & Motsongir, que seus descendentes viveram em Nidavellir, na Völuspá (“A Profecia da Vidente”) da Edda Poética, é dito que os anões são o povo de Lofar, e Dvalin um dos líderes dos anões é seu descendente.

Anões da mitologia nórdica